Миронюк — українське прізвище. Відомі носії:
 Миронюк Андрій Миколайович (1975—2015, м. Донецьк) — український письменник, інженер-конструктор, воїн.
 Миронюк Віра Михайлівна (* 1945) — відмінник народної освіти УРСР, заслужений учитель України.
 Миронюк Володимир Якович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Миронюк Геннадій Іванович (* 1943) — український державний службовець, кандидат хімічних наук.
 Миронюк Елеонора Іванівна (*1936) — українська бандуристка.
 Миронюк Іван Іванович — заслужений майстер народної творчості України.
 Миронюк Іван Святославович (* 1969) — доктор медичних наук, професор.
 Миронюк Лавро Зиновійович (1887—1931) — український поет
 Миронюк Мар'яна Богданівна — заступник директора Чернівецького обласного лабораторного центру, заслужений працівник охорони здоров'я України.
 Миронюк Надія Миколаївна (* 1984) — українська важкоатлетка.

Примітки 

Українські прізвища